Belle Étoile steht für:
 einen Ortsteil der auf der Karibik-Insel Martinique gelegenen Gemeinde Saint-Joseph
 Pic de la Belle Étoile, Berggipfel (2718 m) im Belledonne-Gebirge

La Belle Étoile steht für:
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Avanne-Aveney im Département Doubs
 das luxemburgische Einkaufszentrum La Belle Étoile in Bartringen
 ein Album der französischen Ska/Reggae-Band Babylon Circus

außerdem als Namensbestandteil von:
 Cerisy-Belle-Étoile, französische Gemeinde im Département Orne 
 Entre ciment et belle étoile, Album der Rapperin Keny Arkana 
 La Princesse Belle-Étoile et le Prince Chéri, (dt.: Prinzessin Schöngestirn und Prinz Vielgeliebt), Märchen von Marie-Catherine d’Aulnoy
 A la belle étoile, Videoinstallation der Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist
 Homunculus et la Belle Etoile, Gedicht von Wallace Stevens